Welle (Oost-Vlaanderen), een dorp in Oost-Vlaanderen
 Welle (Noord-Beveland), een verdronken dorp op Noord-Beveland
 Welle (Nedersaksen), een Duitse gemeente in Nedersaksen
 Welle (Militair), een term uit de krijgskunde
 Welle (Emmerik), een buurtschap in de Duitse gemeente Emmerik (Emmerich am Rhein), waar tot 1926 een spoorpont voer
 Welle (Deventer), een straatnaam in Deventer

De Welle (De Zande), een recreatiegebied
De Welle (Drachten), een zwembad in Drachten
De Welle, een jachthaven in Heerenveen